A ilha de Santa Maria é uma ilha fluviomarinha localizada na lagoa Mundaú, litoral brasileiro do estado de Alagoas. Faz parte de um arquipélago com oito outras ilhas localizadas na mesma laguna. Recebeu esse nome em homenagem a Santa Maria, mãe de Jesus.

Ligações externas 
Passeio na Lagoa de Mundaú – Overmundo

Santa Marta